Са́даба (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 129,5 км². Население — 1671 человек (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Наваррен (Франция, с 1995)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Castillo de Sádaba

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы